Погребец — украинское село
 Погребец (сундук) — дорожный сундучок с напитками и съестными припасами.